F19 eller F 19 eller F-19 kan syfta på:

F19 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
F 19 Finland  – en svensk flygflottilj Svenska frivilligflottiljen i Finland som verkade åren 1939–1940.